Kim Gjongmin (1980. április 21. –) dél-koreai nemzetközi női labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés
A Dél-koreai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segít a működő játékvezetőnek.

Olimpia
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájára a FIFA JB partbírói szolgálatra hívta meg.

Források 

Dél-koreai labdarúgó-játékvezetők
1980-ban született személyek
Koreai nők
Élő személyek